Notă: Orașele în aldine sunt capitalele țărilor respective.

Vezi și 
 Lista țărilor după populație
 Lista celor mai mari orașe din Europa
 Lista orașelor din România
 Lista orașelor după țări

Note 

Uniunea Europeană
Liste de orașe din Europa